FIS eller Fis kan syfta på:

 FIS – världsförbundet för främst alpin skidsport och nordisk skidsport (franska Fédération Internationale de Ski), se Internationella skidförbundet
 FIS – ett sedan 1992 förbjudet islamistiskt politiskt parti i Algeriet, se Front Islamique du Salut 
 FIS – ett konstfilmprogram med fokus på samtida film- och videokonst, se Film i samtidskonsten
 Fis – ett utsläpp av ofta illaluktande gaser ur analöppningen, se flatulens